Кровь:
 Кровь — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма.
 «Кровь» — третий эпизод второго сезона сериала «Секретные материалы».
 «Кровь» — криминальная драма режиссёра Ника Мёрфи, вышедшая в прокат в 2013 году.